Аппьяно () может означать:

 Аппьяно-сулла-Страда-дель-Вино — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано
 Аппьано-Жентиле — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия, подчинён административному центру Комо (провинция)